John Martin kan syfta på bland andra:

* John Martin (omkring 1730–1786), amerikansk politiker, guvernör i Georgia
 John Martin (1789–1854), engelsk konstnär
 John Martin (1833–1913), amerikansk politiker, senator för Kansas
 John Martin (1839–1889), amerikansk politiker, guvernör i Kansas
 John Martin (1950–2020), amerikansk sångare, musiker och låtskrivare under artistnamnet Moon Martin 
 John Martin (född 1970), svensk regissör
 John Martin (född 1980), svensk sångare
 John Martin (född 1984), australiensisk racerförare
 John W. Martin (1884–1958), amerikansk politiker, guvernör i Florida